Bengt Laurensson kan syfta på:

Bengt Laurensson d.ä. (död cirka 1455), en person i frälsesläkten Björnlår
Bengt Laurensson d.y. (död 1517), en person i frälsesläkten Björnlår
 Bengt Laurensson fogde (nämnd 1412-26), en fogde i Värend från Ängaätten